João José de Aguiar (Angra do Heroísmo, 1848 — Angra do Heroísmo, 1888), jornalista e publicista. Foi amanuense da Câmara Municipal de Angra e, mais tarde, secretário da respetiva administração do concelho. Militou no Partido Progressista, tendo, entre 1880 e 1883, feito parte, como seu secretário, da comissão executiva da Junta Geral do Distrito de Angra, da qual era vogal eleito. Foi também um dos colaboradores do jornal liberal radical A Ideia Nova, fundado em Angra, em 1876, por Augusto Ribeiro.<ref name="enciclo">[http://www.culturacores.azores.gov.pt/ea/pesquisa/Default.aspx?id=1004 «Aguiar, João José de» na enciclopédia Açoriana].</ref>
Biografia
Jornalista e publicista açoriano. Foi amanuense da Câmara Municipal desta cidade e, mais tarde, secretário da respectiva administração do concelho. Militou no Partido Progressista local, tendo, entre 1880 e 1883, feito parte, como seu secretário, da comissão executiva da Junta Geral do Distrito de Angra, da qual era vogal eleito. Foi também um dos colaboradores do jornal liberal radical A Ideia Nova, fundado em Angra, em 1876, por Augusto Ribeiro.

Para além de volumosa colaboração dispersa por peiódicos, é autor das seguintes obras:
 Memória Descritiva da Inauguração do Retrato do Falecido Par do Reino Conde da Praia da Vitória, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo no 1.º de Janeiro de 1874. Ponta Delgada, 1874. 
  O Bispo de Nilopolis e a Ilha Terceira, Memória da Manifestação Feita a Sua Excelência Reverendíssima por Ocasião do Seu Sexagésimo Aniversário Natalício no 1.º de Janeiro de 1887''. Angra, Imp. da Junta Geral, 1887 (obra em colaboração com Manuel Homem de Noronha.

Referências

Políticos dos Açores
Jornalistas dos Açores